Джати:

  — район в округе Блора, Индонезия;
  — район в округе Кудус, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе, Блора, Индонезия.

См. также 
 Джати — элемент талам в музыке Карнатака;
 Джати — танцевальный элемент в индийском классическом танце.
 Джати (касты)